Paul Blobel (1894-1951), criminel de guerre nazi, condamné à mort au procès de Nuremberg ;
 Günter Blobel (1936-2018), biologiste germano-américain, lauréat du prix Nobel de médecine en 1999 ;
  (née en 1942), autrice allemande.

Patronyme allemand